Dubravius je jméno, jehož nositelů bylo více:

 Antonín Ferdinand Dubravius (?–1756), farář, kazatel a autor libret;
 Jan Skála z Doubravky, též Dubravius (1486–1553), český historik, spisovatel a olomoucký biskup.
 Racek Dubravius z Doubravy (asi 1470–1547/1548), český humanista, právník a rétor; autor oblíbených příruček Libellus de componendis epistulis a Libellus grammatice Nicolai Perotti.